Львов — російське прізвище.

 Львов Богдан Юрійович ( 1967) — український суддя.
 Львов Олексій Федорович (1798—1870) — російський скрипаль, композитор, диригент. Автор музики гімну «Боже, царя храни» (1833) та інших творів.
 Львов Михайло
 Львов Михайло Давидович (1917—1988) — російський поет.
 Львов Михайло Лаврентійович (1757—1825) — російський флотоводець, генерал-майор флоту (1803).
 Львов Роман Володимирович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Львов Іван Володимирович — український футболіст.

Див. також 
 Львів (значення)

Російські прізвища